Le mot substance est utilisé dans plusieurs domaines.

Philosophie 
 En philosophie, la substance est ce qui perdure malgré le changement ;
 En particulier, le concept a été élaboré dans la théorie aristotélicienne de la substance.

Sciences 
Le mot substance peut désigner la :
 substance chimique, substance active (biocide), substance toxique persistante, substance préoccupante, en chimie ;
 substance essentielle, substance fondamentale, substance vénéneuse, en biochimie ;
 substance grise, substance grise périaqueducale, substance blanche, substantia nigra, substance neurotoxique, substance P, en neurosciences ;
 substance active ou principe actif d’un médicament ;
 substance active d'un produit phytopharmaceutique.

Arts

Littérature 
 Substance Mort, un roman de Philip K. Dick.

Musique 
 Substance, un double album de New Order ;
 Substance, une compilation de Joy Division ;
 Substance & Vainqueur, duo de musique électronique avec, comme membre, Substance ;
 Substantial, rappeur.

Articles connexes 
 Matériau (homonymie)
 Matière (homonymie)